Alone in the Dark — відеогра в жанрі виживальних жахів з елементами психологічних жахів, яка розробляється Pieces Interactive і буде видана THQ Nordic для Microsoft Windows, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Вона є переосмисленням однойменної гри 1992 року й сьомою частиною . Сюжетна історія, що розгортається в Луїзіані у 1920-х роках, оповідає про приватного детектива Едварда Карнбі та Емілі Гартвуд, які вирушають до маєтку Дерсето, у якому розташовується психлікарня, де мають розслідувати зникнення його власника — Джеремі Гартвуда, дядька Емілі.

Ігровий процес 
Alone in the Dark є відеогрою в жанрі виживальних жахів з елементами психологічних жахів, що має управління від третьої особи «з-за плеча». У грі є можливість вибрати протагоніста — приватного детектива Едварда Карнбі або Емілі Гартвуд — тому залежно від цього сюжетна кампанія матиме деякі варіації, включно з доступом до певних локацій. Під час проходження вибраний персонаж є головним протагоністом, тоді як інший є неігровим персонажем. Щоби просуватися кампанією гравець пересувається маєтком Дерчето та іншими середовищами, включно з альтернативним виміром, до якого можна переміститися через портали. Гравець використовує зброю вогнепальної та ближньої дії, щоби захищатися від ворожих істот, як-от монстри й упирі, що населяють альтернативний вимір. Під час дослідження локацій гравець вирішує головоломки та знаходить записки й листівки, які розширюють інформацію стосовно навколишнього світу.

Розробка й випуск 

У вересні 2018 року видавець THQ Nordic отримав право інтелектуальної власності на серію відеоігор . Наприкінці 2019 року студія Pieces Interactive, яка стала частиною THQ Nordic двома роками раніше, почала розробку переосмислення оригінальної гри, яке вона назвала «любовним листом». До команди розробників увійшли продюсер Майкл Пек; креативний директор та сценарист Мікаель Гедберг, який раніше працював над Amnesia: The Dark Descent і SOMA; дизайнер істот , відомий своїм співробітництвом із кіновиробником Гільєрмо дель Торо; і композитор Джейсон Конен. Розробники ретельно дослідили оригінальну гру та вирішили створити нову сюжетну історію і збільшити її акцент у порівнянні з оригіналом. Вони також запозичили певні елементи з другої та  серії.

Alone in the Dark була анонсована 12 серпня 2022 року на презентації THQ Nordic, де було показано дебютний трейлер і підтверджено випуск для Microsoft Windows, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Ігровий тизер Grace in the Dark, що є приквелом переосмислення й оповідає про Грейс Сондерс з Alone in the Dark 2, планується до випуску пізніше.

Примітки

Посилання 
 

Alone in the Dark
Survival horror
Відеоігри про зомбі
Ігри THQ
Ігри для PlayStation 5
Ігри для Windows
Ігри для Xbox Series X/S
Однокористувацькі відеоігри